Фрэ́нсис Эли́за Хо́джсон Бёрнетт, или Бе́рнетт (; 24 ноября 1849, Манчестер, Англия — 29 октября 1924, Нью-Йорк, США) — английская писательница и драматург. Писала рассказы и повести для детей.

Биография 
Родилась 24 ноября 1849 года на Йорк-стрит, 141, в Чихэме (англ.), Манчестер, и была третьей из пяти детей (у неё были два старших брата и две младшие сестры) Эдвина Ходжсона, торговца скобяными изделиями из Донкастера в Йоркшире, и его жены Элизы Бун из зажиточной манчестерской семьи. Ходжсоны владели семейным бизнесом в Динсгейте (англ.), где продавали скобяные и латунные изделия. Благодаря этому семья жила в достатке и имела горничную с няней. Когда Фрэнсис было три года, в 1852 году, семья переехала в новый, более просторный дом на той же улице. Менее чем через год Элиза забеременела пятым ребёнком, и в то же время неожиданно умер Эдвин. Мать, оставшаяся вдовой с пятью детьми, пыталась вести дела мужа, и некоторое время ей это удавалось. Но поскольку она не могла следить за всеми детьми, то на этот период воспитанием Фрэнсис занималась её бабушка. Она же научила внучку читать и привила той любовь к чтению, постоянно покупая ей книги — первой книгой Фрэнсис стала «Flower Book», где были стихи с цветными иллюстрациями. Однако доход семьи сильно сократился, и Элиза вынуждена была оставить семейный дом и переехать с детьми к родственникам в Сидли-Гроув в Солфорде, где они жили в доме с большим огороженным садом, в котором Фрэнсис любила играть. Здесь в течение года Фрэнсис посещала маленькую женскую школу. Через некоторое время семья вынуждена была переехать в другой дом на Айлингтон-сквер — улице, по которой проходила граница между респектабельным городом и трущобами. Из окон нового дома была видна соседняя улица, где ютилась фабричная беднота. Здесь в течение почти целого десятилетия юная Фрэнсис наблюдала жизнь бедняков, глубокий интерес и сочувствие к которым сохранила до конца своих дней.

Литературные способности Фрэнсис обнаружила ещё будучи ученицей маленькой частной школы. Свои рассказы она записывала в тетрадях для кухонных расходов. В конечном итоге Фрэнсис и её братья и сёстры пошли в Избранную Семинарию для молодых леди и джентльменов, где она зарекомендовала себя как очень не по годам развитая и романтичная личность. В Семинарии Фрэнсис проучилась до 15 лет.

В 1863 году Элиза продала приносившее одни убытки дело (вся экономика Манчестера тогда строилась на производстве хлопка, которое было целиком уничтожено из-за пертурбаций, вызванных Гражданской войной в США) и приняла решение ехать в Америку, где в Ноксвилле (штат Теннесси) жил её брат, державший небольшую бакалейную лавку. Первые годы в Теннесси были очень трудны — кончилась Гражданская война, потерпевший поражение Юг лежал в руинах. Ходжсоны поселились в простой деревянной хижине в деревне неподалёку от Ноксвилла. Привезённые из Англии приличные платья, которыми Фрэнсис и её сёстры поражали соседей, щеголявших в мешковине, вскоре износились; на жизнь приходилось зарабатывать самым простым трудом, не гнушаясь никаким заработком. Фрэнсис начала писать, чтобы помочь семье. В своей автобиографии она рассказала, что нанималась работать на сбор винограда, чтобы оплатить почтовые расходы по рассылке рукописей в разные журналы. Её рассказы под различными псевдонимами стали появляться в печати.

В 1867 году умерла миссис Ходжсон, и восемнадцатилетняя Фрэнсис стала главой семьи. На её рассказы обратили внимание; началось её сотрудничество с журналом «Скрибнерз» (Scribner’s) и некоторыми другими престижными журналами, литературный уровень которых был значительно выше обычных периодических изданий. Вскоре фирма «Скрибнерз» стала печатать в своём издательстве и книги Фрэнсис. Это сотрудничество продолжалось, за небольшими исключениями, всю её жизнь.

В 1873 году Фрэнсис вышла замуж за врача Свона Бёрнетта. От этого брака у неё было двое сыновей: Лайонел и Вивиан, послуживший прототипом для Седрика Эррола. Доктор Бёрнетт был большим специалистом по глазным болезням. Позже он написал классический труд в этой области. Он взял на себя ведение всех издательских дел своей жены и оказался весьма деловым литературным агентом. Брак не был счастливым.

В 1880-е годы Бёрнетт была уже известной писательницей. Её романы и повести печатаются по обе стороны океана. Среди лучших её произведений — первый роман «Эта девчонка О’Лоури», написанный по воспоминаниям о манчестерских бедняках, повести и романы из американской и английской жизни, рассказы и повести для юношества. Она живёт в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Бостоне, ездит в Англию и на континент, подолгу живёт там, общаясь с американцами, уехавшими в Европу, и с самым знаменитым из них — Генри Джеймсом. Она покупает и продаёт дома, устраивает судьбу родных и друзей, занимается благотворительностью. Дружит с Марком Твеном и Оливером Венделлом Холмсом; в её доме бывает Оскар Уайльд, совершающий своё сенсационное турне по Соединённым штатам; среди поклонников её творчества — Гарриет Бичер-Стоу, американский поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, английский премьер-министр Уильям Гладстон, американский президент Джеймс Гарфилд.

В 1886 году выходит один из наиболее известных романов Фрэнсис Элизы — «Маленький лорд Фаунтлерой». Книга сразу стала бестселлером и затем выдержала более двадцати изданий. В первый же год после выхода в свет были проданы 43 тысячи экземпляров, что было огромной цифрой для того времени. Всего за период, прошедший после его публикации, было продано свыше миллиона экземпляров — на одном только английском языке, не считая переводов. По «Фаунтлерою» ставились спектакли, снимались фильмы — в одном из них главную роль исполнял Бастер Китон, в другом — Мэри Пикфорд, игравшая также и миссис Эррол.

В 1898 году Фрэнсис Элиза развелась с Бёрнеттом, а в 1900 году вступила в повторный брак, на сей раз со Стивеном Тоунсендом, её деловым партнёром. Её второй брак длился меньше чем два года, развод произошёл в 1902 году.

В 1901 году увидел свет полный английского изящества и очарования роман «Как стать леди», который был разбит на две части: «Появление маркизы» и «Манеры леди Уолдерхерст» об Эмили Фокс-Ситон девушке из знатной семьи, слегка за тридцать,  хорошо образованной, но очень бедной. В этой книге, продолжающей традиции «Золушки» и «Мисс Петтигрю», с особой силой проявился талант Бернетт писать оптимистичные и проникновенные истории.

С середины 1890-х годов Фрэнсис Элиза жила главным образом в Англии, в 1905 году она получила американское гражданство и в 1909 году окончательно переехала в США.

Фрэнсис Элиза Бёрнетт скончалась в Нью-Йорке и похоронена на Roslyn Cemetery (англ.), рядом с могилой её сына Вивиана. В ногах могилы стоит памятник её сыну Лайонелу в натуральную величину.

Список книг

Романы 
 «Наш Сосед Напротив» (1878)
 «Луизиана» (1880)
 «Хорошенькая дикарка» (1881)
 «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886)
 «Сара Кру» (1888) — позднее переписанный как «Маленькая принцесса»(1905)
 «Земля Синего Цветка» (1909)
 «Чистое сердце»
 «Исчезнувший принц» (The Lost Prince) (1915)
 «Как стать леди», который был разбит на две части: «Появление маркизы» и «Манеры леди Уолдерхерст»

Повести 
 «Вор Эдифи» (Editha's Burglar: A Story for Children), 1888
 «Чудная девочка» (Little St. Elizabeth), 1893
 «Таинственный сад»

Рассказы 
 «Маленькая принцесса»
 «Свет во тьме»
 «Два дня из жизни Пичино» (1894)

Примечания

Ссылки 
 Страница  на сайте IMDB

 
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Великобритании
Детские писатели США
Писательницы Великобритании
Писательницы США
Английские писательницы XIX века
Писательницы США XIX века